Marksbach ist ein Gewässername:

 Marksbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs (zur Weißen Elster) nach Mohlsdorf, Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Marksbach (Hörder Bach), linker Oberlauf des Hörder Bachs bis nach Benninghofen, kreisfreies Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Marksbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg nordwestlich gegenüber Bülgenauel, Stadt Honnef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Marksbächel, rechter Zufluss der Rodalb bei Münchweiler an der Rodalb, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz